Schwanenbrunnen steht u. a. für
 Schwanenbrunnen in Friedrichshafen, siehe Geschichtspfad Friedrichshafen #Schwanenbrunnen – Tafel 1.5
 Schwanenbrunnen in Krefeld, siehe Schwanenmarkt (Krefeld) #Schwanenbrunnen
 Schwanenbrunnen (Zwickau)

Siehe auch:
 Liste von Schwanenbrunnen